Hartrodt steht für:

 a. hartrodt, eine deutsche Spedition
 Gretchen Hartrodt, eine Bark

Hartrodt ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hartrodt, deutscher Unternehmer
 Kurt Hartrodt (1891–1974), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin